Neumühl heißen folgende geographischen Objekte: 

 Neumühl (Herrnfehlburg), Wüstung in der ehemaligen Gemeinde Herrnfehlburg, Landkreis Straubing-Bogen,
 Neumühl (Kehl), Ortsteil der Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Neumühl (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Neumühl (Leupoldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Leupoldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Neumühl (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Neumühl (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Neumühl (Uebigau-Wahrenbrück), Ortsteil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Neumühl (Gremersdorf-Buchholz), Ortsteil der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Neumühl (Duisburg), Stadtteil von Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Neumühl (Rheinsberg), Wohnplatz der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Neumühl (Wies), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Wies, Landkreis Miesbach, Bayern
 Neumühl (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Neumühl (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft von Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
historisch:
 Neumühl, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Głąb (Ort) im Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Neumühl, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowy Mły (Wieliczki) im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neumühl, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowy Młyn (Kętrzyn) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 
 Neumühl, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Kostromino (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland 
 Nemile, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Nové Mlýny, Ortsteil der Gemeinde Přítluky, Tschechien (Neumühl, Gem. Prittlach)
sowie:
 eine Papierfabrik in Düren, siehe Kanzan Spezialpapiere

Siehe auch:
 Neumühle